Diese Liste enthält alle von der FIFA und der RSSSF gelisteten Spiele der costa-ricanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Die FIFA berücksichtigt Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen und bei den Panamerikanischen Spielen ab 1948 nicht mehr, während die RSSSF die Spiele zwischen 1951 und 1984 noch mitzählt, als die costa-ricanische Fußballnationalmannschaft noch eine Amateurmannschaft war.

1921 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse
 rsssf.com: Costa Rica - List of International Matches (Stand: 28. August 2009)
 Liste der offiziellen Länderspiele (Stand: 1. Juni 2012)
 Liste der inoffiziellen Länderspiele (Stand: 29. Mai 2011)

Costa Rica
!Landerspiele